Maxim Sergeyevich Kanunnikov - em russo, Макси́м Серге́евич Кану́нников - (Nizhny Tagil, 14 de julho de 1991) é um futebolista russo que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Krylya Sovetov Samara.

Títulos 
 Zenit
 Copa da Rússia: 2009–10

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Krylia Sovetov
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017